Алгонкинско-баскский диалект — пиджин, на котором говорили баскские китобои и различные алгонкинские народы. На нём говорили в районе реки Св. Лаврентия. Последнее свидетельство этого языка датируется 1710 г.

Баски различали среди канадских аборигенов три группы. В хороших отношениях они были с иннуе и ирокезами. Также они знали инуитов, которых считали враждебными. Баски называли их Montaneses, Canaleses и Esquimoas соответственно.

Примеры слов

См. также 
 Баскско-исландский пиджин
 История баскского китобойного промысла

Примечания 

Алгонкинские языки
Мёртвые языки Северной Америки
Контактные языки